Norman Smith může být:

 Norman Smith (producent) (1923–2008) – anglický hudebník a hudební producent
 Norman Kemp Smith (1872–1958) – skotský filozof